datgene wat een persoon doet, zie gedrag
 handeling (letterkunde), de door de personages in een verhaal veroorzaakte en gewilde gebeurtenissen, de acties of het doen daarvan in verhalende literatuur
 feitelijke handeling, term in de Nederlandse rechtsgeleerdheid
 taalhandeling of taaldaad, een handeling die plaatsvindt omdat men iets zegt met een zeker doel voor ogen
 verpleegkundige handeling, elke handeling die een verpleegkundige of verzorgende uitvoert binnen de beroepsuitoefening

 Handelingen (genre)
 Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Handelingen van de apostelen